Lokuta kan syfta på följande platser:

Estland 

 Lokuta, Järvamaa, by i Türi kommun, 
 Lokuta, Lääne-Virumaa, by i Tapa kommun
 Lokuta, Kehtna kommun, by i Raplamaa, 
 Lokuta,  Märjamaa kommun, by i Raplamaa
 Lokuta, Põlvamaa, tidigare by i Räpina kommun

Robotskapade Estlandförgreningar